Вече́рница и Вакарине () — у славян  образ «вечерней звезды», появляющейся после заката солнца и очень часто светящуюся вместе с луной (её же утром называют утренницей, ютренницей, ).

Другие названия 
, , ; ; ; ; ; , ; .

Мифы 
Тесная связь между появлением этой звезды и восходом солнца и луны вызвали у всех народов разнообразные мифы об отношениях между солнцем и утренницей и между луной и вечерницей. Так, например, рассказывается, что солнце, молодой юноша, прекрасный королевич, постоянно гоняется за скромной, но прелестной золушкой, которая во всем сиянии красоты появляется на минуту (до восхода солнца) и потом вдруг куда-то скрывается бесследно (когда взойдет солнце).

Точно так же у литовцев рассказывается, что Солнце — это жена Месяца; но Месяц неверный муж; он постоянно изменяет жене и ухаживает за Вечерницей, за что он в наказание рассечен Перкунасом пополам. Другой литовский миф-песня изображает солнце юной богиней, которая ездит по небесному своду в золотой колеснице; ей прислуживают две девицы: денница и вечерница, и последняя подает ей вечером воду для омовения. В одной сербской сказке солнце представляется прекрасным юношей, который сидит на престоле, а около него стоят две пленительные девицы: Утренница и Вечерница).

В белорусском фольклоре известно большое количество обращении к Вечернице () в заговорах от различных болезней, где она называется божьей помощницей:
Доброй порой,
Вечерней зарёй,
Вечерней зарницей,
Божьей помошницей приступи, помоги.

См. также 
 Вечорка
 Геспер
 Денница

Примечания

Литература 
 
 
 
 

Славянская мифология

Богини планеты Венера